Ammopiptanthus är ett släkte av ärtväxter. Ammopiptanthus ingår i familjen ärtväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Ammopiptanthus